Falklandbooteend
 Reuzenbooteend
 Vliegende booteend
 Witkopbooteend